Willem Blanken (1923-2009); burgemeester van Middelstum (1963-1973) en Brederwiede (1973-1980)
 Willem Blanken (1940-2016); burgemeester van Lopik (1974-1981), Goes (1981-1986) en Ede (1988-2001)

Zie ook
Jan Willem Blanken (1781-1858); burgemeester van Gouda (1842-1850)